ТЗИ — многозначная аббревиатура:
 ТЗИ — техническая защита информации
 ТЗИ — труднозатопляемое имущество
 ТЗИ — теплозвукоизоляция

См. также 
 ТЗИА — Томский завод измерительной аппаратуры
 ТЗиБ — технологическая защита и блокировка
 ИТЗИ — инженерно-техническая защита информации